«Марсельеза» () — французский чёрно-белый фильм 1937 года, поставленный в жанре исторической драмы кинорежиссёром Жаном Ренуаром. Эпический рассказ Ренуара о Французской революции сопоставляет роскошную жизнь короля Людовика XVI с бедностью простых людей, которые восстали, чтобы свергнуть монархию в 1789 году. Название фильма происходит от сплачивающей песни, которая выросла из похода крестьян на Бастилию, песни, которая в конечном счете стала французским национальным гимном. В фильме, показывающем тысячи людей, основное внимание уделяется двум членам большого добровольческого батальона, которые помогают революционной армии захватить Тюильри, что привело к публикации Брауншвейгского манифеста и в конечном итоге к падению короля Людовика.

Сюжет 
14 июля 1789 года герцог де Ларошфуко-Лианкур сообщает Людовику XVI, отдыхающему после охоты, о взятии Бастилии. В 1790 году в провансальской деревне местный помещик (у которого есть право вершить суд в мелких делах) судит разорившегося крестьянина за кражу голубя. Крестьянин бежит и встречается в горах с двумя друзьями из Марселя Арно и Бомье, которым предстоит принять участие в штурме марсельского форта Святого Николая. Затем они вместе вступят в батальон из пятисот марсельцев, который дойдет до столицы и принесет парижанам «Боевую песнь Рейнской армии», будущую «Марсельезу» — гимн, которому удастся сплотить вокруг себя всех французов.

В Париже собираются федераты со всех уголков страны; драки и поединки вспыхивают на Елисейских Полях и останавливаются только на время дождя. Король недоволен условиями Брауншвейгского манифеста (25 июля 1792), который должен быть зачитан перед Ассамблеей, но он уступает под давлением королевы и ее советников. Бомье учится есть картошку и со своей невестой Луизон посещает на ярмарке спектакль театра теней. Королева готовится к обороне Тюильри вместе со швейцарцами и верными сторонниками, а король в это время дегустирует помидоры — новое кушанье, привезенное марсельцами и пришедшееся ему по вкусу.

Рёдерер, представитель Парижской коммуны, объясняет королю, что есть лишь один способ спасти его и семью: король должен уйти вместе с ним в Ассамблею, «единственное, что народ уважает». Король соглашается. После нескольких попыток братания разражаются жестокие бои в Тюильри. Бомье смертельно ранен. Его невеста Луизон прибегает к нему перед смертью. В Тюильри казнят аристократов. Рёдерер сообщает об отречении короля. Арно и другие бойцы Марсельского батальона готовятся выступить против пруссаков у Вальми.

В ролях 
 Андрекс — Оноре Арно
 Шарль Блаветт — Жан Бомье
 Эдмон Ардиссон — Жозеф Бомье
 Поль Дюллак — Жавель
 Адольф Отран — барабанщик
 Надя Сибирская — Луизон
 Луи Жуве — Рёдерер, генеральный прокурор
 Элиза Руис — мадам де Ламбаль
 Пьер Ренуар — Людовик XVI
 Лиз Деламар — Мария-Антуанетта
 Уильям Аге — Ларошфуко-Лианкур
 Леон Ларив — Пикар, королвский камердинер
 Жорж Спанелли — Ла Шене
 Жак Катлен — капитан Ланглад
 Эме Кларион — мсье де Сен-Лоран
 Морис Эсканд — помещик
 Гастон Модо — доброволец
 Жюльен Каретт — доброволец

Премьеры 
  — фильм вышел во французский прокат 2 февраля 1938 года.
  — премьера в Париже состоялась 9 февраля 1938 года в кинотеатре «Олимпия». Правые газеты резко критикуют фильм, газета компартии Франции «Юманите» поддерживает его.
  — с 8 апреля 1938 года фильм вышел на киноэкраны Бельгии.
  — в советском прокате с 13 мая 1939 года. Озвучание — «Союзкинопрокат», 1939 г., р/у № 932/39.

О фильме 
Фильм, задумывался как амбициозная историческая фреска, первоначально планировалось, что он будет продолжительностью 12 часов. Сначала фильм финансировался путем всенародного подписки, запущенной активистами левых партий и Всеобщей конфедерацией труда, для чего планировалось выпустить и распространить миллион облигаций (билетов) по 2 франка.  Предполагалось, что каждый держатель облигации с началом демонстрации фильма в кинотеатрах мог бы предъявить их в кассу для получения билета. После краха этой системы финансирования фильм подхватила производственная кинокомпания традиционного типа.

Съёмки фильма проходили летом и осенью 1937 года в студиях Бийанкур, неподалёку от Фонтенбло, а также в Эльзасе, в Антибе, в верхнем Провансе, в Париже (на площади Пантеон).

Критика 
Историк искусства Стивен Бенн отмечая, что Ренуар в этом фильме стремился затронуть вопросы проблемы «массового сознания в истории, каким образом оно детерминировало массовые выступления населения» писал, что при этом режиссёр реконструировал «каждый этап процесса, в ходе которого конструируются исторические факты и образы для того, чтобы репрезентировать конкретные ценности и идеологии». По наблюдению Бенна, поиски Ренуара в области восстановления исторических событий были усвоены представителями итальянского неореализма, в частности, Роберто Росселлини.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы на французском языке
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1938 года
Исторические фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Жана Ренуара